Memoriał Ondreja Nepeli 2016 – piąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2016/2017. Zawody rozgrywano od 30 września do 2 października 2016 roku w hali Zimný štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Siergiej Woronow, zaś wśród solistek jego rodaczka Marija Sotskowa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow, zaś w parach tanecznych złoty medal zdobyli ich rodacy Jekatierina Bobrowa i Dmitrij Sołowjow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 na Słowacji